Reina del Cielo puede referirse a:
 Regina Caeli (“Reina del Cielo”), oración católica en honor de la Virgen María.
 Reina de los Cielos, advocación mariana venerada en la Iglesia católica, las Iglesias ortodoxas y la Comunión anglicana.
 Reina del cielo (antigüedad), título dado a algunas antiguas diosas del cielo adoradas en el Mediterráneo.